Поанас има више значења:

 Поанас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Поанас (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику